Agrelo peut désigner :

 Agrelo, localité argentine ;
 Agrelo, localité espagnole située dans la municipalité de Noya, Galice.